Willa Julia w Krakowie
 Willa „Julia” w Otwocku